Nom de dos reis d'Assíria:
 Ashuruballit I vers 1355-1317 aC
 Ashuruballit II ver 612-609 aC a Harran